Името Калиман (български вариант на унгарското Коломан) носят двама български царе от династията на Асеневците:
 Калиман I Асен
 Калиман II Асен